Chitry (jinak také Chitry-le-Fort ) je obec ve Francii v departementu Yonne v regionu Bourgogne-Franche-Comté. Chitry je součástí aglomerace Auxerre. Nedaleko za obcí prochází dálnice A6.

Poloha 
Obec se nachází ve severovýchodní části země, mezi obcemi Saint-Bris-le-Vineux a Courgis.

Sousední obce

Území

Popis obce 
Chitry je venkovskou obcí vzhledem ke kvalifikačním hodnotám v hodnotící tabulce INSEE.   

Kromě toho je obec součástí tzv. oblasti atraktivity Auxerre.  Tato oblast, která zahrnuje celkově 104 obcí, je kategorizována v oblastech s 50 000 až méně než 200 000 obyvateli.

Využití území 

Krajinný pokryv obce, jak vyplývá z evropské biofyzikální databáze krajinného pokryvu Corine Land Cover (CLC), se vyznačuje zejména zemědělskou půdou (76,6 % k roku 2018), což je podíl zhruba stejný jako v roce 1990 (77,6 %). Mezi další rozdělení v roce 2018 patří  orná půda (48.7 %), lesy (20.6 %), heterogenní zemědělské oblasti (14.3 %), trvalá zeleň (13.6 %) a urbanizované oblasti (2,8 %)  .

Historie 
Ještě v roce 1549 byla obec rozdělena do dvou částí, nazývaných Chitry-Dessus a Chitry-Dessous. Toto rozdělení na dvě části bylo zejména kvůli dvěma odlišným a někdy soupeřícím menšinám. První část, na horní jižní straně, spadala pod hrabství Tonnerre, v Champagne a druhá, na spodní severní straně, včetně opevněného kostela, spadala pod hrabství Auxerre, v Burgundsku. Dělící čárou mezi dvěma provinciemi byla hlavní ulice.

Radnice a školy byly v obci postaveny roku 1868 a to na kůlech, protože se na území v tehdejší době nacházely rozsáhlé močály.

Středověk 
Ve 13. století století patřila obec rodu Barres. V obecních archivech se nachází velmi velké množství dokumentů o vesnické komunitě za stoleté války, díky nichž lze vidět jak obyvatelé během první fáze této války přispívali k posílení své církve. Ze středověku pochází v obci i kostel. Postaven byl však trochu jinak, než vypadá dnes. Z původního přežily pouze dvě věže, včetně jedné masivní věže připomínající tvrz. V 17. století pak získala panství Chitry rodina Lambertů.

Rodiny z Chitry 
Mnohým rodinám z Chitry umožnil obchod s vínem, který se v okolí obce rozvíjel prakticky od počátků obce vycestovat do Paříže a zaregistrovat se tam jako buržoasisté. Tento status poskytoval výhody pro odvádění produkce vína z provincií. Takovýmito rodinami se stali Poanové v 17. století, Guéniersové (pocházeli ze Saint-Cyr-les-Colons, přešli do Quenne a Saint-Bris )  a Campenonsové (přišli ze Saint-Bris a odešli do Tonnerre)  jejichž víno se dostávalo do mnohých koutů Francie.

Chitry je též známá tím, že z ní během 20.století pocházel v diecézi pozoruhodně vysoký počet

Místa a památky 

 Kostel Saint-Valérien de Chitry ze 17. století
 Chráněné vinice v okolí 
 Církevní pevnost, roku 1905 prohlášena historickou památkou

Ostatní 

 Obci byla udělena Cena pro Pozoruhodnou vesnici vína u příležitosti soutěže pro města a vesnice. Vyznamenání bylo uděleno 23.října 2008 v Quetigny, za “ úsilí obce spojující zhodnocování jejího dědictví a její vinařskou činnost s kvalitním pěstováním vína."
 U obce se nachází větrný park Auxerrois, tvořený 16 větrnými turbínami. Instalován byl v roce 2015 u obcí Chitry a Quenne. Na území Chitry se nachází celkem 12 větrných turbín Vestas o výkonu 2 MW  .

Odkazy

Reference 

Obce v departementu Yonne